Isabelle  de Castille (1451-1504), reine de Castille;
 Isabelle-Claire-Eugénie d'Autriche (1566-1633), infante d'Espagne et archiduchesse d'Autriche, souveraine des Pays Bas;
 Isabelle de Bourbon-Parme (1741-1763), infante d'Espagne et archiduchesse d'Autriche;
 Marie-Isabelle d'Espagne (1789-1848), infante d'Espagne et reine des Deux-Siciles;
 Isabelle-Fernande de Bourbon (1821-1897), infante d'Espagne et comtesse Gurowski;
 Isabelle II d'Espagne (1830-1904), reine d'Espagne;
 Marie-Isabelle d'Orléans (1848-1919), infante d'Espagne et comtesse de Paris;
 Isabel de Borbón (1851-1931), infante d'Espagne et comtesse d'Agrigente;
 Isabelle-Alphonsine de Bourbon-Siciles (1904-1985), infante d'Espagne et comtesse Zamoyski.

Homonymie dynastique